Jonathan Adams peut désigner :

 Jonathan Adams (1967-), acteur américain ;
 Jonathan Adams (1931-2005), acteur britannique ;
 , (né en 1992), athlète paralympique anglais ;
 , architecte gallois ;
 Jonathan Adams, guitariste, membre du duo .

Voir aussi 
 Jonathan Adam (1984-), pilote automobile écossais
 Johnny Adams (1932-1998), chanteur américain de blues, de jazz et de gospel